David Collier peut notamment faire référence à :
 David Charles Collier (1871-1934), développeur foncier américain,
 David Collier, dit Dai Collier, (1894-1973), footballeur gallois,
 David Collier (1942-), politologue américain, 
 David Collier (1955-), administrateur sportif anglais,
 David Collier (1957-), footballeur gallois,
 David Collier (1963-), bédéiste canadien.

Voir aussi